L'équipe cycliste Glassdrive-Q8-Anicolor (connue précédemment sous le nom de Barbot et d'Efapel) est une équipe cycliste portugaise. Créée en 2000, elle court avec le statut d'équipe continentale depuis 2005.

Histoire de l'équipe 

En 2012, le sponsor principal de l'équipe devient Efapel, qui était deuxième sponsor en 2011, en remplacement de Barbot qui cesse son engagement dans le cyclisme. Glassdrive devient le deuxième sponsor.

En 2022, l'équipe est renommée Glassdrive-Q8-Anicolor, tandis que le sponsor Efapel donne son nom à une nouvelle équipe continentale portugaise (Efapel Cycling) créée par José Azevedo.

Principaux résultats

Courses d'un jour 
 GP Llodio : 2011 (Santiago Pérez)
 Classica Aldeias do Xisto : 2018 (Daniel Mestre)

Courses par étapes 
 Grand Prix International CTT Correios de Portugal : 2003 (Nuno Marta)
 Tour de l'Alentejo : 2006 (Sérgio Ribeiro), 2021 (Mauricio Moreira)
 Tour de l'État de São Paulo : 2009 (Sérgio Ribeiro)
 Tour du Portugal : 2012 (David Blanco), 2022 (Mauricio Moreira)
 Tour de Cova da Beira : 2016 (Joni Brandão), 2017 (Jesús del Pino)
 Grand Prix International de Torres Vedras-Trophée Joaquim Agostinho : 2019 (Henrique Casimiro), 2021, 2022 (Frederico Figueiredo)

Championnats nationaux 
  Championnats du Portugal sur route : 5
 Course en ligne : 2010 (Rui Sousa), 2013 (Joni Brandão)
 Contre-la-montre : 2022 (Rafael Reis)
 Course en ligne espoirs : 2022 (Afonso Eulálio)
 Contre-la-montre espoirs : 2021 (Fábio Fernandes)

Classements UCI 
Entre 2000 et 2004, l'équipe fait partie des Groupes Sportifs III, soit la troisième division mondiale, à l'exception de 2002 et 2003, où elle court en GSII.

|-
|2000 ||  (GSIII) || align=left| Paulo Jorge de Moura ()
|-
|2001 ||  (GSIII) || align=left| Antonio Encinar ()
|-
|2002 ||  (GSII) || align=left| Nuno Ribeiro ()
|-
|2003 ||  (GSII) || align=left| Hugo Sabido ()
|-
|2004 ||  (GSIII) || align=left| Martín Garrido ()
|}

À partir de 2005, l'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

UCI Europe Tour

Depuis 2016, l'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Efapel en 2022

Effectif

Victoires 

|-

|}

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

|-
| António Amorim || 19.05.1985 ||  || LA-MSS
|-
| David Bernabéu || 09.01.1975 ||  || Fuerteventura - Canarias
|-
| Félix Vidal Celis || 21.08.1982 ||  || Ex-pro (Orbea 2006)
|-
| Samuel Coelho || 18.12.1986 ||  || Néo-pro
|-
| Luis Fernández Oliveira || 19.01.1980 ||  || Karpin Galicia
|-
| Ricardo Horta || 09.07.1986 ||  ||
|-
| Manuel Lloret* || 04.08.1981 ||  || Fuerteventura - Canarias
|-
| Hélder Oliveira || 20.02.1983 ||  || Madeinox-Bric-Loulé 
|-
| Didac Ortega* || 05.04.1982 ||  || Benfica
|-
| Carlos Manuel Pinho || 30.07.1970 ||  || 
|-
| Celestino Pinho ||02.01.1984 ||  || Néo-pro
|-
| Bruno Pinto || 02.02.1984 ||  || 
|-
| Francisco José Pacheco || 27.03.1982 ||  || 

 *depuis le 2/08

Victoires

|-
|24/04/2008 ||  du Tour d'Estrémadure ||  || 07 2.2 ||  Francisco José Pacheco
|-
|27/04/2008 ||  du Tour d'Estrémadure || || 07 2.2 ||  Francisco José Pacheco
|-
|12/06/2008 ||  du Grand Prix CTT Correios de Portugal ||  || 05 2.1 ||  Francisco José Pacheco
|-
|17/08/2008 ||  du Tour du Portugal ||  || 03 2.HC ||  Francisco José Pacheco
|-
|19/08/2008 ||  du Tour du Portugal ||  || 03 2.HC ||  Francisco José Pacheco
|}

Effectif

|-
| António Amorim || 19.05.1985 ||  || 
|-
| David Bernabéu || 09.01.1975 ||  || 
|-
| Bruno Castanheira || 04.02.1977 ||  || Benfica
|-
| Félix Vidal Celis || 21.08.1982 ||  || 
|-
| Samuel Coelho || 18.12.1986 ||  || 
|- 
| Mário da Costa || 15.11.1985 ||   ||Benfica
|-
| Luis Fernández Oliveira || 19.01.1980 ||  || 
|-
| Hélder Oliveira || 20.02.1983 ||  || 
|-
| Carlos Pinho || 30.07.1970 ||  || 
|-
| Bruno Antonio Pinto || 08.06.1985 ||  || Néo-pro
|-
| Ricardo Manuel Pinto || 26.08.1987 ||  || Néo-pro
|-
| Tiago Andres Pinto || 04.12.1989 ||  || Néo-pro
|-
| Bruno Pires || 15.05.1981 ||  || LA-MSS
|-
| Sérgio Ribeiro || 28.11.1980 ||  || Ex-pro (Benfica 2007)

Victoires

|-
|24/08/2009|| du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo||||07 2.2||  Sérgio Ribeiro
|-
|25/08/2009|| du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo||||07 2.2||  Sérgio Ribeiro
|-
|30/08/2009||Classement général du Tour du Brésil-Tour de l'État de Sao Paulo||||07 2.2||  Sérgio Ribeiro
|}

Effectif

|-
| António Amorim || 19.05.1985 ||  || Barbot-Siper
|-
| Carlos Baltazar || 10.08.1987 ||  || Néo-pro
|-
| David Bernabéu || 09.01.1975 ||  || Barbot-Siper
|-
| Mário da Costa || 15.11.1985 ||  || Barbot-Siper
|-
| César Fonte || 10.12.1986 ||  || Néo-pro
|-
| Bruno Lima || 05.11.1985 ||  || Madeinox-Boavista
|-
| Hélder Oliveira || 20.02.1983 ||  || Barbot-Siper
|-
| Joaquín Ortega || 19.03.1981 ||  || Ex-pro (Fuerteventura-Canarias 2007)
|-
| Bruno Pires || 15.05.1981 ||  || Barbot-Siper
|-
| Sérgio Ribeiro || 28.11.1980 ||  || Barbot-Siper
|-
| Rui Sousa || 17.07.1976 ||  || Liberty Seguros

Victoires

|-
|18/04/2010|| du Tour de Castille-et-León||||06 2.1||   Sérgio Ribeiro
|-
|11/06/2010|| du Tour de l'Alentejo||||06 2.1||   Bruno Pires
|-
|27/06/2010||Championnat du Portugal sur route||||09 CN ||  Rui Sousa
|-
|08/07/2010|| du Trophée Joaquim Agostinho||||07 2.2|| Bruno Lima
|-
|06/08/2010|| du Tour du Portugal||||05 2.1|| Sérgio Ribeiro
|-
|11/08/2010|| du Tour du Portugal||||05 2.1|| Joaquín Ortega
|-
|03/08/2010|| du Tour du Portugal||||05 2.1|| Sérgio Ribeiro
|-
|14/08/2010|| du Tour du Portugal||||05 2.1|| David Bernabéu
|}

Effectif

|-
| Raúl Alarcón || 25.03.1986 ||  || Asfaltos Guerola
|-
| António Amorim || 19.05.1985 ||  || Barbot-Siper
|-
| Carlos Baltazar || 10.08.1987 ||  || Barbot-Siper
|- 
| Filipe Cardoso || 15.05.1984 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| César Fonte || 10.12.1986 ||  || Barbot-Siper
|-
| Daniel Freitas || 10.05.1991 ||  || Néo-pro
|-
| Santiago Pérez || 05.08.1977 ||  || Centro Ciclismo de Loulé-Louletano
|-
| Bruno Pinto || 08.06.1985 ||  || Centro Ciclismo de Loulé-Louletano
|-
| Sérgio Ribeiro || 28.11.1980 ||  || Barbot-Siper
|-
| Rui Sousa || 17.07.1976 ||  || Barbot-Siper
|-
| Sérgio Sousa || 11.10.1983 ||  || Madeinox-Boavista

Victoires

|-
|27/03/2011|| du Grande Prémio Crédito Agrícola de la Costa Azul||||07 2.2||  Filipe Cardoso
|-
|27/03/2011||Classement général du Grande Prémio Crédito Agrícola de la Costa Azul||||07 2.2||  Filipe Cardoso
|-
|24/04/2011||GP Llodio||||06 1.1||  Santiago Pérez
|-
|12/06/2011|| du Tour de l'Alentejo||||07 2.2||  Filipe Cardoso
|-
|09/07/2011|| du Trophée Joaquim Agostinho||||07 2.2||  Sérgio Ribeiro
|-
|10/07/2011|| du Trophée Joaquim Agostinho||||07 2.2||  Raúl Alarcón
|-
|05/08/2011|| du Tour du Portugal||  ||05 2.1||  Sérgio Ribeiro
|-
|06/08/2011|| du Tour du Portugal||  ||05 2.1||  Sérgio Ribeiro
|}

Effectif

|-
| Raúl Alarcón || 25.03.1986 ||  || Barbot-Efapel
|-
| António Amorim || 19.05.1985 ||  || Barbot-Efapel
|-
| Filipe Cardoso || 15.05.1984 ||  || Barbot-Efapel
|-
| César Fonte || 10.12.1986 ||  || Barbot-Efapel
|-
| Daniel Freitas || 10.05.1991 ||  || Barbot-Efapel
|-
| Sandro Pinto || 20.02.1988 ||  || Élite 2
|-
| Nuno Ribeiro ||09.09.1977 ||  || Suspendu
|-
| Sérgio Ribeiro || 28.11.1980 ||  || Barbot-Efapel
|-
| Rui Sousa || 17.07.1976 ||  || Barbot-Efapel
|-
| Sérgio Sousa || 11.10.1983 ||  || Barbot-Efapel
|-
|Ricardo Vilela || 18.12.1987 || || Onda

Victoires

|-
|25/03/2012 ||  du Tour de l'Alentejo ||  ||07 2.2 ||  Filipe Cardoso
|-
|13/07/2012 ||  du Trophée Joaquim Agostinho ||  ||07 2.2 ||  Sérgio Ribeiro
|-
||18/08/2012 ||  du Tour du Portugal ||  ||05 2.1 ||  César Fonte
|-
|19/08/2012 ||  du Tour du Portugal ||  ||05 2.1 ||  Rui Sousa
|-
|20/08/2012 ||  du Tour du Portugal ||  ||05 2.1 ||  Sérgio Ribeiro
|-
|24/08/2012 ||  du Tour du Portugal ||  ||05 2.1 ||  David Blanco
|}

Effectif

|-
|Hernâni Brôco || 13.06.1981 ||  || Caja Rural
|-
|Joni Brandão || 20.11.1989 ||  || Burgos BH-Castilla y León
|-
|Filipe Cardoso || 15.05.1984 ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Marco Alexandre Cunha || 28.02.1987 ||  || 
|-
|Arkaitz Durán || 19.05.1986 ||  || Telco'm-Conor Azysa
|-
|César Fonte || 10.12.1986 ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Sandro Pinto || 20.02.1988 ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Nuno Ribeiro || 09.09.1977 ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Rui Sousa || 17.07.1976 ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Sérgio Sousa || 11.10.1983 ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Ricardo Vilela || 18.12.1987 ||  || Efapel-Glassdrive

Victoires

|-
|23/06/2013 || Championnat du Portugal sur route ||  || 09 CN ||  Joni Brandão
|-
|09/08/2013 ||  du Tour du Portugal ||  || 05 2.1 ||  Rui Sousa
|}

|-
|Joni Brandão ||  ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Garikoitz Bravo ||  ||  || Euskaltel Euskadi
|-
|Filipe Cardoso ||  ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Víctor de la Parte ||  ||  || SP Tableware
|-
|Hélder Ferreira ||  ||  || Maia-Bicicletas Andrade
|-
|Ricardo Mestre ||  ||  || Euskaltel Euskadi
|-
|Carlos Oyarzún ||  ||  || Louletano-Dunas Douradas
|-
|Diego Rubio Hernández ||  ||  || Caja Rural amateur
|-
|Bruno Silva ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|João Silva ||  ||  || Alcobaça CC-Crédito Agricola
|-
|Rafael Silva ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Sérgio Sousa ||  ||  || Efapel-Glassdrive

Victoires

|-
|10/07/2014 || Prologue du Trophée Joaquim Agostinho ||  || 07 2.2 ||  Víctor de la Parte
|-
|30/07/2014 || Prologue du Tour du Portugal ||  || 05 2.1 ||  Víctor de la Parte
|}

Effectif

Victoires

|-
|12/07/2015 ||  du Trophée Joaquim-Agostinho ||  || 07 2.2 ||  David de la Fuente
|-
|02/08/2015 ||  du Tour du Portugal ||  || 05 2.1 ||  Filipe Cardoso
|}

Effectif

Victoires

|-
|15/05/2016 ||  du Tour de Cova da Beira ||  || 052.1 ||  Joni Brandão
|-
|15/05/2016 || Classement général du Tour de Cova da Beira ||  || 052.1 ||  Joni Brandão
|-
|28/07/2016 ||  du Tour du Portugal ||  || 052.1 ||  Daniel Mestre
|-
|06/08/2016 ||  du Tour du Portugal ||  || 052.1 ||  Daniel Mestre  	
|}

 Effectif

	 		 		

 Victoires 

|-
|04/06/2017 || Classement général du Tour de Cova da Beira ||  || 072.2 ||  Jesús del Pino
|-
|08/07/2017 ||  secteur B du Trophée Joaquim-Agostinho  ||  || 072.2 ||  Daniel Mestre
|-
|12/08/2017 ||  du Tour du Portugal ||  || 052.1 ||  António Barbio 

|}

Effectif 

Victoires 

|-
|25/03/2018 || Classica Aldeias do Xisto ||  || 081.2 ||  Daniel Mestre
|-
|15/07/2018 ||  du Trophée Joaquim-Agostinho ||  || 7 2.2 || Henrique Casimiro

|}

Effectif

Victoires

|-
|14/04/2019 ||  du Tour de Cova da Beira ||  || 072.2 ||  Joni Brandão
|-
|14/07/2019 || Classement général du Trophée Joaquim-Agostinho ||  || 07 2.2 || Henrique Casimiro
|}

Effectif

|-
| Diogo Almeida || 31/05/2001 ||  || Néo-professionnel
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Tiago Antunes || 09/04/1997 ||  || SEG Racing Academy
|-
| Gerard Armillas || 10/07/1995 ||  || Néo-professionnel
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Joni Brandão || 20/11/1989 ||  || Efapel
|-
| António Carvalho || 25/10/1989 ||  || W52-FC Porto
|-bgcolor="#EFEFEF"
| César Fonte || 10/12/1986 ||  || W52-FC Porto
|-
| Tiago Machado || 18/10/1985 ||  || Sporting-Tavira
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Luís Mendonça || 16/01/1986 ||  || Radio Popular-Boavista
|-
| Pedro Paulinho || 27/05/1990 ||  || Efapel
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Sérgio Paulinho || 26/03/1980 ||  || Efapel
|-
| Nicolás Sáenz || 07/08/1997 ||  || Manzana Postobón Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Rafael Silva || 14/11/1990 ||  || Efapel
|}
Victoires

|-
|19/09/2020 ||  du Trophée Joaquim-Agostinho ||  || 07 2.2 || Luís Mendonça
|-
|01/10/2020||  du Tour du Portugal ||  || 052.1 ||  Joni Brandão 
|-
|04/10/2020||  du Tour du Portugal ||  || 052.1 ||  António Carvalho 
|}

Effectif

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 
 Effectifs sur memoire-du-cyclisme.eu
 Effectifs et résultats sur firstcycling.com
 Effectifs et résultats sur cyclebase.nl

Glassdrive-Q8-Anicolor
Glassdrive-Q8-Anicolor
Vila Nova de Gaia